Ха̀нна Попо̀вска-Табо̀рска () е полска езиковедка славистка, професор, значима специалистка по кашубски език, действителен член на Полската академия на науките, носителка на Офицерски кръст на Ордена на Възраждане на Полша, отличена с израелското почетно звание „Праведник на света“ (1994).

Подбрани трудове 
 Centralne zagadnienie wokalizmu kaszubskiego (kaszubska zmiana ę >i oraz ĭ, y, ŭ > ë) (1961)
 Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich, t. I-XV (1964 – 1978) – съавтор
 Kaszubszczyzna: zarys dziejów (1980)
 Z dawnych podziałów Słowiańszczyzny: Słowiańska alternacja (j)e– : o- (1984)
 Szkice z kaszubszczyzny: dzieje, zabytki, słownictwo (1986)
 Wczesne dzieje Słowian w świetle ich języka (1991)
 Leksyka kaszubska na tle słowiańskim (1996) – в съавторство с Веслав Бориш
 Słownik etymologiczny kaszubszczyzny, t. I-V (1994 – 2006) – в съавторство с Веслав Бориш

Бележки

Външни препратки 
 

Полски езиковеди
Полски слависти
Полски диалектолози
Полски лексикографи
Полски литературоведи
Възпитаници на Лодзкия университет
Преподаватели във Варшавския университет
Действителни членове на ПАН
Членове на Варшавското научно дружество
Носители на Ордена на Възраждане на Полша
Доктор хонорис кауза на Гданския университет
Праведници от народите на света от Полша
Родени във Варшава